Slovo sněžník nebo Sněžník má několik významů:
v geologii:
 Sněžník (geologie) neboli firnové pole – plocha s déle přetrvávající sněhovou pokrývkou

Jako místopisný název:sídla:
 1. Sněžník (Jílové) – vesnice, část města Jílové v okrese Děčín 
kopce
 2. Sněžník (Svitavská pahorkatina) (569 m) – vrch východně od obce Trstěnice v okrese Svitavy 
 3. Sněžník (Křemešnická Vrchovina) (584 m) – vrch severozápadně od obce Deštná v okrese Jindřichův Hradec 
 (1.) Děčínský Sněžník (Děčínská vrchovina, 724 m) – vrch východně od vsi Sněžník, části města Jílové (okres Děčín) v okrese Děčín
pohoří:
 5. Králický Sněžník (pohoří) – pohoří na rozhraní Čech, Moravy a Kladska v Jesenické oblasti
s vrcholy:
 Králický Sněžník (1423 m) – vrch severně od obce Dolní Morava v okrese Ústí nad Orlicí
 Malý Sněžník (1327 m) – vrch severně od obce Dolní Morava v okrese Ústí nad Orlicí

Podobné názvy v zahraničív Polsku:
 Śnieżnik Kłodzki – polský název pro Králický Sněžník
 Mały Śnieżnik – polský název pro Malý Sněžník
ve Slovinsku:
 Snežnik – pohoří, součást Dinárských hor
a vrcholy v něm:
 Veliki Snežnik (1796 m) – nejvyšší hora v pohoří Snežnik 
 Mali Snežnik (1694 m) – vedle hory Veliki Snežnik 
a také hrad:
 Grad Snežnik – hrad nad vsí Kozarišče v občině Loška dolina na severním úpatí hory Veliki Snežnik 
v Srbsku:
 Snežnik (pramen) – minerální pramen ve městě Vrnjačka Banja 
v Chorvatsku:
 Snježnik (1505 m) – hora severovýchodně od města Rijeka

Reference

Související články 
 Sněžníkový mramor – odrůda mramoru, těží se v pohoří Králický Sněžník

Rozcestníky - místopisné jméno